Le GD Fabril do Barreiro est un club de football portugais fondé en 1937.

Le club est basé à Barreiro, tout comme son voisin, le FC Barreirense. Ces deux clubs se trouvent dans la vallée du Tage à environ 20 km de Lisbonne.

Historique 

Le club passe 23 saisons en Liga Sagres ( division). 

Il obtient son meilleur résultat en D1 lors de la saison 1964-1965, où il se classe  du championnat, avec 15 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites.

La dernière présence en  division du GD Fabril Barreiro remonte à la saison 1975-1976.

Le GD Fabril Barreiro évolue pour la dernière fois en D2 lors de la saison 1982-1983.

Le club change plusieurs fois de nom au cours de son histoire :

 1937 : Le club est fondé sous le nom de Grupo Desportivo CUF do Barreiro
 1942 : Le club est renommé sous le nom de Unidos Futebol Clube do Barreiro
 1944 : Le club est renommé sous le nom de Grupo Desportivo CUF do Barreiro
 1978 : Le club est renommé sous le nom de Grupo Desportivo Quimigal do Barreiro
 2000 : Le club est renommé sous le nom de Grupo Desportivo Fabril do Barreiro

Bilan saison par saison

Liens externes 
 
 
 

Barreiro